Tropico (album), een album van Pat Benatar
 Tropico (computerspel), een computerspel uit 2001
 Tropico (computerspelserie), een serie simulatiespellen